Вугровец може бити:

 Вугровец Горњи, насељено мјесто града Загреба, Република Хрватска
 Вугровец Доњи, насељено мјесто града Загреба, Република Хрватска